Никитинка — топоним:

Гидроним 
 Никитинка (приток Вятки);
 Никитинка (приток Лозьвы).

Названия населенных пунктов

Казахстан 
 Никитинка — село в Мендыкаринском районе Костанайской области.
 Никитинка — прежнее название села Бозанбай в Уланском районе Восточно-Казахстанской области до 1990-х годов.

России 
 Никитинка — упразднённый посёлок в Бакалинском районе Башкортостана.
 Никитинка — деревня в Ермекеевском районе Башкортостана.
 Никитинка — деревня в Туймазинском районе Башкортостана.
 Никитинка — деревня в Чишминском районе Башкортостана, в 2005 г. вошло в состав села Шингак-Куль.
 Никитинка — деревня в Ильинском районе Ивановской области.
 Никитинка — деревня в Думиничском районе Калужской области.
 Никитинка — деревня в Жиздринском районе Калужской области.
 Никитинка — деревня в Перемышльском районе Калужской области.
 Никитинка — деревня в Фатежском районе Курской области.
 Никитинка — деревня в Купинском районе Новосибирской области, упразднена в 2001 г.
 Никитинка — деревня в Усть-Таркском районе Новосибирской области, упразднена в 1977 г.
 Никитинка — деревня в Ливенском районе Орловской области.
 Никитинка — село в Елховском районе Самарской области.
 Никитинка — хутор в Сысертском городском округе Свердловской области.
 Никитинка — деревня в Шалинском районе Свердловской области.
 Никитинка — деревня в Вяземском районе Смоленской области.
 Никитинка — станция в Холм-Жирковском районе Смоленской области, Никитинское сельское поселение.
 Никитинка — деревня в Холм-Жирковском районе Смоленской области, Печатниковское сельское поселение.

См. также 
 Никитенка